Pelegrín ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Manuel Arredondo y Pelegrín (* vor 1750–1821), spanischer Jurist und Kolonialverwalter, vorübergehend Vizekönig von Peru
 Marta Pelegrín (* 1973), spanische Architektin

Siehe auch:
 Pellegrin